Шакша — топоним в России:

Населённые пункты 
 Шакша — село в Читинском районе Забайкальского края.
 Шакша — деревня в Иглинском районе Башкортостана.
 Шакша — исторический посёлок городского типа Шакшинского поселкового совета Уфимского района, ныне в составе Калининского района Уфы:
 Шакша-Северная
 Шакша-Южная

Реки и озёра 
 Шакша — река в Башкортостане.
 Шакша — приток Лахости в Ивановской области.
 Шакша — приток Туношонки в Ярославской области.
 Шакша (Шакшинское) — озеро в Ивано-Арахлейской системе озёр в Забайкальском крае.

Прочее 
 Шакша — железнодорожная станция в Уфе.

См. также 

 Шикша
 Шокша